Новрузов () — азербайджанская фамилия; имеет женскую форму Новрузова. Известные носители:

 Новрузов, Алескер Ханлар оглы (1949—1992) — азербайджанский учитель, Национальный Герой Азербайджана.
 Новрузов, Джабир Мирзабей оглу (более известен как Джабир Новруз; 1933—2002) — видный представитель азербайджанской литературы. Народный поэт Азербайджана, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР.
 Новрузов, Керим-бек (1838—?) — российский военачальник, полковник, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Новрузов, Мирза Гаджи-бек (1832—1902) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Новрузов, Неймат Гусейнович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Новрузов, Нурлан Захид оглы (род. 1993) — азербайджанский футболист.
 Новрузов, Рамиз Кяввам оглы (1955—2023) — советский и азербайджанский актёр, народный артист Азербайджана (1998).
 Новрузов, Рафик Манаф оглы (род. 1952) - доктор филологических наук, профессор. Проректор по научной работе Бакинского славянского университета.
 Новрузов, Руслан Поладович (род. 2000) — российский хоккеист.
 Новрузов, Рустам Лятиф оглы (род. 1989) — азербайджанский футболист.
 Новрузов, Самур Гасан оглы (1938—2001) — азербайджанский политический и общественный деятель.
 Новрузов, Тагим (род. 1988) — азербайджанский и российский футболист.



См. также 
 Наврузов
 Новруз (значения)